Die neunte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1981 Palmares CECAFA Championship, fand vom 14. bis zum 28. November 1981 in Tansania statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia gewann seinen zweiten Titel. Somalia zog seine Teilnahme vor Turnierbeginn zurück.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1981Kenia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1981
Fußballveranstaltung 1981
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Tansania